Daddy Issues steht für:
 Daddy Issues, englische Bezeichnung für die überstarke Bindung einer weiblichen Person an den Vater, siehe Elektrakomplex
 Daddy Issues (2018, Amara Cash), US-amerikanischer Spielfilm von Amara Cash (2018) 
 Daddy Issues (2018, Laura Holliday), amerikanisch-britischer Spielfilm von Laura Holliday (2018) 
 Daddy Issues (2020), US-amerikanischer Spielfilm von Johnny Perkins (2020) 
 Daddy Issues (Band), US-amerikanisches Grunge-Duo